Санга — мова з групи Плато Бенуе-конголезької підсім'ї
 Санга — річка в центральній Африці, притока Конго
 Санга — регіон в Республіці Конго